Frame — веб платформа, що надає доступ до широкого спектра програмного забезпечення через браузер, уникаючи безпосереднього встановлення програм на робочу машину користувача. Таким чином, незалежно від операційної системи, місця знаходження чи обчислювальної потужності машини ви маєте можливість використовувати програми будь-якої складності без обмежень та не переймаючись налаштуванням середовища. Крім цього Frame дозволяє поширювати свою роботу з іншими користувачами, та працювати разом у реальному часі.

Мета 

To make tools that move the world forward available to anyone, anywhere. — Зробити інструменти, що рухають світ уперед, доступними кожному, будь-де.

Принцип роботи 

Frame запускає додаток на хмарному сервері високої обчислювальної потужності та постачає графічний інтерфейс користувача вашому браузеру як оптимізований H.264 відеопотік.

Події мишки та клавіатури надсилаються назад на хмару Frame в реальному часі. Інтерфейс користувача оновлюється дуже швидко, імітуючи роботу додатка, що встановлений локально.

Продукт

Personal Frame 
Frame — як ваш персональний комп'ютер. Для персонального використання. Дозволяє встановлювати програмне забезпечення та надає миттєвий доступ до нього з будь-якого девайсу, незалежно від операційної системи чи браузеру. У вашому розпорядженні сховище для зберігання не тільки додатків, але й персональних файлів. Надано можливість ділитися своєю роботою з іншими користувачами, лише надіславши їм URL-посилання поточної сесії.

На відміну від продуктів, що надають хмаровий доступ до програмного забезпечення, інших виробників, ви сплачуєте лише за години фактичного використання, замість цілодобової підтримки.

Frame дозволяє, за потребою, швидко і легко змінювати обчислювальну потужність у залежності від складності використовуємого додатку.

Frame for Business 
Хмаровий робочий простір, що тримає вас у русі зі швидкістю бізнесу. Для використання на підприємстві. Містить усі переваги #Personal Frame та надає більшу потужність, а також панель централізованого управління додатками для усіх робочих комп'ютерів підприємства. Вирішує проблему довгих налаштувань та підтримки специфічного для кожної галузі програмного забезпечення. Більше не доведеться стежити за оновленнями, плагінами та середовищем для розробки.

Frame platform 
Отримайте всі переваги нативної вебпрограми без перезапису будь-якого коду. Для незалежних постачальників програмного забезпечення і постачальників послуг.

Не втрачайте лідерство через невдалі завантаження або несумісність обладнання. Надайте послідовний високопродуктивний демонстраційний досвід, підтримуваний революційними технологіями постачання додатків Frame та NVIDIA GRID-графічними процесорами.

Два варіанти використання Frame, для постачальників програмного забезпечення та розробників:

Frame як платформа розробки
 Налаштування програмного забезпечення на Frame
 Інтеграція з іншими вебслужбами
 Безпосереднє керування загальною послугою

Frame як платформа для розповсюдження
 Збірка та сертифікація програмного забезпечення з Frame
 Конфігурація робочого середовища
 Надання клієнтам можливості керувати власним ІТ-середовищем на Frame

Підтримка багатьох хмар 

На сьогоднішній день Frame співпрацює з хмарними сервісами AWT та Microsoft Azure, що мають сервера у
 США
 Бразилії
 Нідерландах
 Німеччині
 Ірландії
 Індії
 Сінгапурі
 Південнії Кореї
 Китаї
 Японії
 Австралії.

З 2018 року також планується підтримка Google Cloud.

Співпраця з видатними компаніями 

Сотні провідних підприємств і постачальників програмного забезпечення обирають Frame для надання віртуальних додатків і настільних комп'ютерів користувачам по всьому світу.
Серед них такі гіганти як:
 VMware
 Adobe
 Siemens
 HP
 Autodesk
 
 SolidWorks
 Ansys

Див. також 
 Amazon Web Services
 Microsoft Azure
 G Suite
 Heroku
 Google Cloud Platform
 Platform as a Service

Зовнішні посилання 

 Офіційний сайт Frame 
 Frame, підтримка користувачів 
 Frame, блог 
 Frame, документація 
 Frame, інструкція для розробників ПО 
 Frame, профіль на LinkedIn  
 Frame, публічна сторінка на facebook 
 Frame, профіль у twitter

Примітки 

Вебсервіси
Хмарні обчислення
Інформаційні послуги
Засновані у США 2012
Підприємства округу Сан-Матео (Каліфорнія)